Nissan kan syfta på:

Nissan – en månad i den judiska kalendern, se Nisan

Geografi
Nissan – ett vattendrag i sydvästra Sverige.
Nissan Islands – en ögrupp i Papua Nya Guinea, se Greenöarna
 Nissan, Kimitoön – en ö i Finland
 Nissan-lez-Enserune – en kommun i departementet Hérault i regionen Languedoc-Roussillon i södra Frankrike

Företag
Nissan (keiretsu) – en japansk företagsgrupp med ägarintressen i bland annat Nissan Motors och tidigare i Nissan Diesel.
Nissan (bilmärke) – en japansk tillverkare av personbilar ägd av Renault och Nissan-gruppen.
Nissan Diesel – en japansk tillverkare av lastbilar köpt av Volvo 2007

Se även
 Slaget vid Nissan – ett slag 1062 mellan danska styrkor och norska styrkor